Municipio de Denton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Denton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Denton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Roscommon.